

Musique 
  Motherland une chanson de la chanteuse Crystal Kay 
  Mère Patrie (Motherland en Anglais) est l'hymne national de Maurice depuis 1968. Elle fut écrite par Jean-Georges Prosper et composée par Philippe Gentil.

Cinéma et Télévision 
 Motherland: Fort Salem, série télévisée américaine créée par Eliot Laurence, diffusée la première fois en 2020. Dans cette uchronie fantastique, les sorcières américaines ont passé un accord 300 ans plus tôt avec leur gouvernement afin de ne plus être persécutées.
 Motherland (Gimtime, 2019), film du Lituanien Tomas Vengris, 93' : retour d'une famille exilée aux États-Unis en Lituanie pour tenter de récupérer la maison familiale, en 1992.
 Motherland (film, 2018), film chilien, de Giorgos Efthimiou
  (2016-), sitcom de la télévision britannique de la BBC (2017, pilote diffusé en 2016) qui se déroule à Londres sur les épreuves et les traumatismes de la maternité des classes moyennes. Une seconde saison a été diffusée en 2019.
 , film dramatique turc
 , film documentaire
 , film muet britannique de guerre

Références